Onderdistrict in Indonesië
 Kerjo, een onderdistrict van het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Kerjo (Karangan), een plaats in het onderdistrict Karangan, regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java, Indonesië